Bonsi ist der Familienname folgender Personen:

 Piero Bonsi (auch Pierre de Bonzi; 1631–1703), italienisch-französischer Erzbischof, Kardinal und Diplomat 
 Pietro Paolo Bonsi, Bischof von Acerno  und von Conversano 

Siehe auch:
 Bonzi